Federico VIII de Dinamarca (Copenhague, 3 de junio de 1843 - Hamburgo, 14 de mayo de 1912) fue rey de Dinamarca entre 1906 y 1912. Fue hijo de Cristián IX de Dinamarca y de su esposa Luisa de Hesse-Kassel y el segundo rey danés de la casa de Glücksburg. Fue hermano de la zarina de Rusia María Fiódorovna, de la reina Alejandra del Reino Unido y de Jorge I rey de los helenos.

Federico fue príncipe heredero durante 43 años y se preparó con cuidado para el gobierno real. Mantuvo una actitud liberal y, a diferencia de su padre, estuvo a favor del cambio de sistema en 1901, cuando se introdujo el pleno parlamentarismo en Dinamarca. Sin embargo, solo estuvo 6 años en el trono antes de morir.

Primeros años 

El príncipe Federico nació el 3 de junio de 1843 en el Palacio Amarillo, junto a Amalienborg, en Copenhague, siendo el hijo mayor del príncipe Cristián de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (más tarde Cristián IX de Dinamarca) y Luisa de Hesse-Kassel. Fue bautizado con los nombres de Cristián Federico Guillermo Carlos, pero se le conoció con el nombre de Federico.

Cuando Federico nació, su padre era solo príncipe de Schleswig-Holstein-Sonderborg-Glücksborg, una rama menor de la de la Casa de Oldemburgo y que descendía de Cristián III de Dinamarca. La situación de la familia cambió en 1853, cuando Cristián se convirtió en el heredero al trono de Dinamarca ante la perspectiva de la extinción de la casa de Oldemburgo. A los propios derechos de su padre se sumaron los de su madre, que era pariente cercano del último rey danés de la línea principal de Oldemburgo (los otros herederos de la casa de Hesse renunciaron a sus demandas al trono danés en favor de Luisa y de su marido). En consecuencia, Federico se convirtió en príncipe de Dinamarca en 1853.

Federico tuvo cinco hermanos menores: Alejandra (quien se casó con Eduardo VII del Reino Unido), Guillermo (quien se convirtió en rey de Grecia como Jorge I de Grecia), Dagmar (quien, como María Fiodorovna, se casó con Alejandro III de Rusia), Thyra (quien se casó con Ernesto Augusto, duque de Cumberland y pretendiente al Reino de Hannover) y Valdemar.

Federico creció en el Palacio Amarillo, y después de que su padre se convirtiera en el príncipe heredero, también tuvo acceso al palacio Bernstorff en Gentofte.

En 1863 fue enviado para hacer estudios de ciencias políticas en la Universidad de Oxford, pero cuando su padre ascendió al trono en noviembre de ese año, se convirtió en príncipe heredero y tuvo que regresar a Dinamarca. Mostró interés en la ciencia, el arte y la cultura, y más tarde, se sometió a un extenso entrenamiento militar. Hizo varios viajes, incluidos Londres, París, Berlín, Estocolmo, las islas Feroe e Islandia.

Como príncipe heredero de Dinamarca, se le dio un asiento en el Consejo de Estado y posteriormente asistió a su padre en los deberes de gobierno.

En 1864, formalmente participó en la Segunda guerra de Schleswig contra Prusia.

Matrimonio 

Luisa de Hesse quería que su hijo mayor y sus dos hijas, Alejandra y Dagmar se casaran. La reina Victoria del Reino Unido tenía dos hijas solteras, la princesa Elena y la princesa Luisa. Luisa de Hesse intentó casar a Federico con una de ellas. Sin embargo, la reina británica no quería que sus hijas se casaran con herederos de coronas extranjeras, ya que esto las obligaría a vivir en el extranjero. Ella prefería a los príncipes alemanes que podían establecer casas en el Reino Unido. Además, Victoria siempre había sido proalemana y otra alianza danesa (la hermana de Federico, Alejandra, se había casado con el hijo mayor de Victoria, el príncipe de Gales), no habría estado en línea con sus intereses alemanes.

En julio de 1868, a los 25 años, Federico se comprometió con la princesa Luisa de Suecia, de 17 años, hija única del rey Carlos XV de Suecia y IV de Noruega y la reina Luisa de los Países Bajos. La familia de la princesa Luisa estaba relacionada por el matrimonio con Napoleón Bonaparte. Perteneció a la dinastía Bernadotte, que había gobernado en Suecia desde 1818, cuando el fundador, Jean-Baptiste Bernadotte, uno de los generales de Napoleón, fue elegido príncipe heredero de Suecia en 1810 y más tarde accedió al trono como Carlos XIV de Suecia en 1818. Se casó con Désirée Clary, que alguna vez había estado comprometida con el emperador francés. El hijo de Carlos XIV, Oscar I de Suecia, se casó con Josefina de Leuchtenberg, nieta de la primera esposa de Napoleón, la emperatriz Josefina. El rey Oscar I y la reina Josefina eran los abuelos paternos de la princesa Luisa.

El matrimonio fue sugerido como una forma de crear lazos entre Dinamarca y Suecia. Los dos países se encontraban en una situación tensa después de que Suecia no hubiera ayudado a Dinamarca durante la guerra con Prusia en 1864. Federico y Luisa se habían reunido por primera vez en 1862, pero en 1868 Federico fue invitado a Suecia para conocer a Luisa, y su reunión fue descrita como un éxito. Ellos se comprometieron el mismo año. Fue la primera princesa sueca que se casó en la casa real danesa desde la Edad Media, y el matrimonio fue acogido en los tres países escandinavos como un símbolo de la nueva Escandinavia. Además, se temía un enlace con una princesa alemana, algo que no habría sido popular, de manera que la llegada de una princesa sueca fue doblemente alabado.

Sin embargo, la familia real danesa tenía ciertas reservas contra esa alianza. Luisa no era bella y su futura suegra, la reina Luisa, temía que su personalidad fuerte y decidida no encajara dentro de la casa real danesa. A diferencia de sus parientes políticos, Luisa era rica, pues llegó con una gran dote y un inmenso joyero, que se decía podía cubrir una mesa de billar. La pareja se casó el 28 de julio de 1869 en la iglesia del Palacio Real de Estocolmo.

El joven matrimonio se alojó en el palacio de Federico VIII en Amalienborg y también se le entregó como residencia de verano el palacio de Charlottenlund, al norte de Copenhague. Aquí tendrían un espacio lejos de la vida de la corte en Amalienborg y fue el lugar en el que nacieron varios de sus hijos. Federico y Luisa tuvieron ocho hijos juntos: el príncipe heredero Cristián (más tarde el rey Cristián X), Carlos (más tarde el rey Haakon VII de Noruega), Luisa, Harald, Ingeborg, Thyra, Gustavo y Dagmar.

Reinado 
Federico se convirtió en rey de Dinamarca como Federico VIII a la muerte de Cristián IX el 29 de enero de 1906. Él tenía 62 años en ese entonces y había sido Príncipe heredero durante 43 años.

En muchos sentidos Federico VIII era un gobernante liberal, mucho más favorable que su padre al cambio de sistema que se implantó en 1901, cuando se introdujo el pleno constitucionalismo en Dinamarca. Cristián IX murió el 29 de enero de 1906, y Federico lo sucedió como rey, siendo proclamado por el presidente del Consejo J.C. Christensen desde el balcón del palacio de Cristián VII en Amalienborg con el nombre de Federico VIII. Sin embargo, debido a su tardía ascensión al trono, solo tuvo unos 6 años para demostrar su capacidad, antes de morir.

Muerte 
En los últimos años, la salud del rey se vio debilitada por una enfermedad cardíaca, y en su regreso de un viaje a Niza, el rey Federico hizo una parada corta en Hamburgo, permaneciendo en el hotel Hamburger Hof. La noche de su llegada, el 14 de mayo de 1912, Federico (de incógnito) dio un paseo por la Jungfernstieg. Mientras caminaba se desmayó derrumbándose en un banco del parque y murió. Fue descubierto por un oficial de policía que le llevó a un hospital de Hafen donde fue declarado muerto a causa de un ataque de parálisis. Mientras, en el hotel, al no encontrarlo en su habitación por la mañana, se inició una búsqueda discreta, y se descubrió que el cuerpo de un caballero desconocido bien vestido había sido llevado al depósito justo antes de la medianoche. Cuando se le otorgó acceso, el cadáver 133 demostró ser el rey. Fue transportado de regreso al hotel y se emitió un mensaje de que el monarca había muerto durante una noche en la ciudad. Durante muchos años hubo rumores de que el rey murió en un burdel. Sin embargo, la avanzada edad y la mala salud del soberano, así como el hecho de que murió solo un cuarto de hora después de salir de su hotel, da todas las razones para suponer que los rumores son infundados.

Después de un duelo en la capilla del palacio de Christiansborg, fue enterrado en la Catedral de Roskilde, en la Capilla de Glücksburg. Fue sucedido como rey por su hijo mayor Cristián X.

Descendencia 
El 28 de julio de 1868 contrajo matrimonio con Luisa de Suecia, hija de Carlos XV de Suecia. De dicho matrimonio nacieron:

Títulos y tratamientos 
 1843-1853: Su Alteza Serenísima el príncipe Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 1853-1858: Su Alteza el príncipe Federico de Dinamarca
 1858-1863: Su Alteza Real el príncipe Federico de Dinamarca
 1863-1906: Su Alteza Real el príncipe heredero de Dinamarca
 1906-1912: Su Majestad el rey

Sus títulos completos fueron Su Majestad Federico VIII, por la gracia de Dios, rey de Dinamarca, de los Wendos y los Godos, duque de Schleswig, Holstein, Stormarn, los Distmarsches, Lauenburgo y Oldenburgo

Honores 
Órdenes y condecoraciones nacionales
 Caballero del Elefante, 3 de junio de 1861
 Cruz de Honor de la Orden de Dannebrog, 3 de junio de 1861
 Gran Comandante de Dannebrog, 28 de julio de 1869
 Medalla Conmemorativa por las Bodas de Oro del Rey Cristián IX y la Reina Luisa, 1892

Órdenes y condecoraciones extranjeras

Ancestros

Referencias 

Reyes de Dinamarca del siglo XX
Reyes de Dinamarca de la casa de Glücksburg
Grandes maestres de la Orden del Elefante
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros grandes cruces de honor de la Real Orden Victoriana
Caballeros grandes cruces de honor de la Orden del Baño
Caballeros grandes cruces de la Orden Militar de Guillermo
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Miembros de la Orden de la Jarretera
Nacidos en Copenhague
Grandes cruces de la Orden de Alberto el Oso
Fallecidos en Hamburgo
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Consortes de miembros de la casa de Bernadotte